John Lockyer (ur. 5 listopada 1971) – kanadyjski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata seniorów (1991, 1993 i 1995), mistrzostw świata w lotach narciarskich (1990 i 1994) oraz mistrzostw świata juniorów (1988, 1989 i 1990). Czterokrotny mistrz Kanady.

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata zadebiutował 5 grudnia 1987 w Thunder Bay, zajmując 78. pozycję. W latach 1987–1994 w zawodach tego cyklu wystąpił ponad 80 razy, ani razu nie punktując. Trzykrotnie plasował się jednak w czołowej trzydziestce konkursów indywidualnych – 2 grudnia 1990 w Lake Placid zajął 29. pozycję, 1 grudnia 1991 w Thunder Bay był 25., a 14 marca 1993 w Oslo 30. Startował także w kilkudziesięciu konkursach Pucharu Europy, Pacific Rim Cup i Pucharu Kontynentalnego, raz stając na podium zawodów tej rangi – 5 marca 1994 w Calgary zwyciężył w konkursie ostatniego z tych cykli.

Kilkukrotnie startował w imprezach mistrzowskich. W mistrzostwach świata seniorów wziął udział trzykrotnie – w 1991 indywidualnie plasował się w szóstej dziesiątce (54. na skoczni dużej i 59. na normalnej), a drużynowo był dwunasty, w 1993 wystartował tylko w konkursach indywidualnych, zajmując 48. pozycję na skoczni normalnej i 54. na dużej, a w 1995 był indywidualnie 49. na większym i 54. na mniejszym obiekcie, a drużynowo zajął z Kanadyjczykami dziesiąte miejsce. Dwukrotnie wystartował na mistrzostwach świata w lotach narciarskich – w 1990 był 47., a cztery lata później 35. Trzykrotnie (w latach 1988–1990) brał udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie najlepszy rezultat uzyskał w 1990 (31. miejsce), a drużynowo w 1989 (dwunasta lokata).

W 1994 podczas jednego ze skoków w kompleksie Alberta Ski Jump Area w Calgary doznał poważnego upadku, w którym złamał kark. Powrócił do uprawiania sportu, jednak rok później zakończył karierę, po raz ostatni startując w mistrzostwach świata seniorów rozgrywanych w Thunder Bay w marcu 1995.

Czterokrotnie zdobywał tytuł mistrza Kanady. W 2009 został włączony do sportowej galerii sław północno-zachodniego Ontario ().

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1971